Машинцев — русская фамилия. Известные носители:

 Машинцев, Игнат Фёдорович (1904—?) — полный кавалер ордена Славы.
 Машинцев, Михаил Савельевич (1909—1973) — Герой Советского Союза.